

Forme COS ou CoS

Abréviation 
 Dans l'épigraphie latine, COS est une abréviation signifiant « consul ».

Sigle 

COS est un sigle qui peut désigner :
 complément d'objet second, anciennement complément d’attribution ;
 Commandement des opérations spéciales, qui rassemble l'ensemble des forces spéciales des différentes armées françaises ;
 commandant (ou commandement) des opérations de secours, dans la terminologie des services de secours français, tels que les pompiers ;
 coefficient d'occupation des sols, en droit français de l'urbanisme ;
 Class of service (Classe de service en anglais), un paramètre utilisé dans les protocoles voix et data, permettant de prioriser un paquet par rapport à un autre selon des critères définis par l'utilisateur.
 Collection of Style, une enseigne du groupe H&M ;
 Collège ostéopathique Sutherland, une école d'ostéopathie française (Paris, Nantes, Bordeaux et Strasbourg) agréée par le Ministère de la santé ;
 Comité d'œuvres sociales, un comité équivalent au comité d'entreprise pour les collectivités ;
 Centre d’orientation sociale, une association créée par l'abbé Alexandre Glasberg pour les personnes âgées, handicapées, et en difficulté sociale ;
 China OS, un système d'exploitation conçu par l'Académie chinoise des sciences et Lian Tong Network Communication Technology ;
 COS-B, une mission de l'Agence spatiale européenne destinée à étudier les sources de rayons gamma ;
 Contournement ouest de Strasbourg, autre dénomination de l'autoroute française A355 ;
 Consequence of Sound, un site web musical.

Code 
COS ou cos est un code qui peut désigner :
 COS, , Colorado, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 cos, le corse, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Symbole 
COS est un symbole qui peut désigner :
 COS, la formule chimique de l'oxysulfure de carbone ;
 CoS, la formule chimique du sulfure de cobalt ;
 cos, le symbole de la fonction trigonométrique cosinus.

Forme Cos

Sciences et techniques 
Cos peut désigner :
 Calycopis cos, un papillon de la famille des Lycaenidae, de la sous-famille des Theclinae ;
 Cos & Mos, une bande dessinée de Richard Marazano & Abel Chen ;
 Cos, groupe belge de musique ;
 Trofeo Santiago en Cos, course cycliste espagnole disputée autour de la ville de Cos en Cantabrie.

Patronyme 

 Bernardo Cos (1949-), un footballeur argentin ;
 Famille du Cos de la Hitte, une famille originaire de Gascogne, dont sont issus
 Jean-Ernest Ducos, vicomte de La Hitte (1789-1878), un général d'artillerie, promoteur de la réforme militaire de 1859 ;
 Louis-Ernest Ducos, vicomte de La Hitte (1828-1904), le fils du précédent, général d'artillerie ;
 José Maria Cos y Macho (1838-) ; 
 Xénophon de Cos, un médecin de la Rome antique.

Toponyme 

 Cos, une localité de la municipalité de Mazcuerras en Cantabrie ;

 Château Cos d'Estournel, un domaine viticole situé à Saint-Estèphe en Gironde ; 
 Château Cos Labory, un domaine viticole situé à Saint-Estèphe en Gironde ;
 Cos, une commune de l'Ariège, en France ;
 Cos, un hameau situé sur la commune de Lamothe Capdeville, en France, ancienne cité gallo-romaine (Cosa) au bord de l'Aveyron, sur la voie romaine menant de Toulouse à Cahors ; Cos en gascon signifie colline de cailloux ;
 Église Sainte-Cécile de Cos, une église de style préroman située au Tech dans les Pyrénées-Orientales ;
 L'Honor-de-Cos, une commune française de Tarn-et-Garonne ;
 Tour de Cos, une ancienne tour à signaux située sur la commune du Tech dans les Pyrénées-Orientales ;

 Cos, une île du Dodécanèse ;

 Cós (ou Coz), une paroisse (fréguesia) de la municipalité d'Alcobaça.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de monument
Abréviation
Code
Symbole
Formule brute